RFM steht für:
 RFM (französischer Hörfunksender), ein privater Hörfunksender aus Frankreich
 RFM (portugiesischer Hörfunksender), der Jugendsender der portugiesischen katholischen Mediengruppe Renascença Comunicação Multimédia
 RFM-Analyse (recency, frequency, monetary value), eine Methode zur Analyse des Kundenwerts

RFM steht als Abkürzung für:
 Rádio Renascença, ein privater Hörfunksender aus Portugal der katholischen Mediengruppe Renascença Comunicação Multimédia
 Regionales Forderungsmanagement, die Nachfolger der Forderungseinzugsstellen der Bundesanstalt für Arbeit
 Reichsfinanzministerium, das Finanzministerium in der Weimarer Republik und im Deutschen Reich von  1933 bis 1945
 Rituximab, Fludarabin, Mitoxantron, ein Chemotherapieschema, u. a. zur Behandlung des follikulären Lymphoms
 RundFunk Meißner, als Freies Radio ein nichtkommerzieller lokaler Radiosender, der in Eschwege und Umgebung empfangen werden kann
 Bahnhof Forchheim (b Karlsruhe) nach DS 100

RfM steht als Abkürzung für:
 Rat für Migration, Verein von deutschen Migrationsforschern

Abkürzung